MM2 steht für:
 MM2, eines der Kraftfelder 2. Generation nach Norman L. Allinger, siehe Kraftfeld (Computerphysik)
 Might & Magic 2, Computer-Rollenspiel, Nachfolger von Might & Magic: The Secret of the Inner Sanctum

Mm² steht für:
 Quadratmegameter, ein Flächenmaß von 1 Million Meter × 1 Million Meter (1000 km × 1000 km oder 1 Million km²)

mm² steht für:
 Quadratmillimeter, ein Flächenmaß

Siehe auch:
 MMII

Abkürzung